Rakitovec je lahko:
 Veliki Rakitovec - naselje v Sloveniji
 Mali Rakitovec - naselje v Sloveniji
 Rakitovec, hrib
 Rakitovec, naselje v občini Koper
 Navadni rakitovec (Hippophae rhamnoides) - rastlina
 Rakitovec, Zagrebška županija (Hrvaška)